Sacco kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Sacco, vattendrag, Lazio, 
 Sacco, Lombardiet, ort, Lombardiet, Provincia di Sondrio, 
 Sacco, Kampanien, kommun, Kampanien, Provincia di Salerno, 

Robotskapade Italienförgreningar